Balla Sándor (1881–?) gyógyszerész, gyáros
 Balla Sándor, id. (1925–2019) sportvezető, tájfutó
 Balla Sándor (1953) öttusázó
 Balla Sándor, ifj. (1954) tájfutó
 Balla Sándor római katolikus pap